

Sigle 

SDD est un sigle, qui signifie :

SEPA Direct Debit, un système de virement bancaire en Europe ;
silicon drift detector, voir Détecteur à dérive en silicium ;
Snoop Doggy Dog, voir Grand Journal ;
Sophie Dulac Distribution entreprise française de distribution cinématographique ;
Sport et développement durable ;
 qui est l'étude et le développement d'un logiciel;
Structure De Données, en informatique.

Code 
SDD est un code, qui signifie :
 dinar, la monnaie du Soudan, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Code